Halsholmsklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halsholmsklobben, Raseborg, Nyland, 
 Halsholmsklobben, Ingå, Nyland,

Se även
Halsholmen

Robotskapade Finlandförgreningar